Ljuta est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 la Ljuta, une rivière, affluent de la Neretva ;
 Ljuta, une localité située dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Ljuta, une autre localité située dans la municipalité de Konjic ;
en Croatie
 la Ljuta, une rivière de Croatie ;
 Ljuta, un village situé dans la municipalité de Konavle, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
au Monténégro
 Ljuta, un village situé dans la municipalité de Kolašin.